Dit is een lijst van planetoïden 10701-10800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 02 mei 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (10701) Marilynsimons || 1981 PF || 8 augustus 1981 || Harvard Observatory
|-
| (10702) Arizorcas || 1981 QD || 30 augustus 1981 || E. Bowell
|-
| (10703) Saint-Jacques || 1981 QU3|| 23 augustus 1981 || H. Debehogne
|-
| (10704) Sidey || 1981 RQ1|| 1 september 1981 || H. Debehogne
|-
| (10705) - || 1981 SL || 22 september 1981 || A. Mrkos
|-
| (10706) - || 1981 SE2|| 26 september 1981 || N. G. Thomas
|-
| (10707) Prunariu || 1981 UV23|| 24 oktober 1981 || S. J. Bus
|-
| (10708) Richardspalding || 1981 UE26|| 25 oktober 1981 || S. J. Bus
|-
| (10709) Ottofranz || 1982 BE1|| 24 januari 1982 || E. Bowell
|-
| (10710) - || 1982 JE1|| 15 mei 1982 || Palomar
|-
| (10711) Pskov || 1982 TT2|| 15 oktober 1982 || L. V. Zhuravleva
|-
| (10712) Malashchuk || 1982 UE6|| 20 oktober 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (10713) Limorenko || 1982 UZ9|| 22 oktober 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (10714) - || 1983 QG || 31 augustus 1983 || IRAS
|-
| (10715) Nagler || 1983 RL4|| 11 september 1983 || B. A. Skiff
|-
| (10716) Olivermorton || 1983 WQ || 29 november 1983 || E. Bowell
|-
| (10717) Dickwalker || 1983 XC || 1 december 1983 || E. Bowell
|-
| (10718) Samusʹ || 1985 QM5|| 23 augustus 1985 || N. S. Chernykh
|-
| (10719) Andamar || 1985 TW || 15 oktober 1985 || E. Bowell
|-
| (10720) Danzl || 1986 GY || 5 april 1986 || Spacewatch
|-
| (10721) Tuterov || 1986 QO4|| 17 augustus 1986 || L. G. Karachkina
|-
| (10722) Monari || 1986 TB || 1 oktober 1986 || Osservatorio San Vittore
|-
| (10723) - || 1986 TH || 3 oktober 1986 || P. Jensen
|-
| (10724) Carolraymond || 1986 VR5|| 5 november 1986 || E. Bowell
|-
| (10725) Sukunabikona || 1986 WB || 22 november 1986 || K. Suzuki, T. Urata
|-
| (10726) Elodie || 1987 BS2|| 28 januari 1987 || E. W. Elst
|-
| (10727) Akitsushima || 1987 DN || 25 februari 1987 || T. Niijima, T. Urata
|-
| (10728) Vladimirfock || 1987 RT5|| 4 september 1987 || L. V. Zhuravleva
|-
| (10729) Tsvetkova || 1987 RU5|| 4 september 1987 || L. V. Zhuravleva
|-
| (10730) White || 1987 SU || 19 september 1987 || E. Bowell
|-
| (10731) Dollyparton || 1988 BL3|| 16 januari 1988 || H. Debehogne
|-
| (10732) - || 1988 BM3|| 17 januari 1988 || H. Debehogne
|-
| (10733) Georgesand || 1988 CP1|| 11 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (10734) Wieck || 1988 CT4|| 13 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (10735) Seine || 1988 CF6|| 15 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (10736) Marybrück || 1988 DD3|| 22 februari 1988 || R. H. McNaught
|-
| (10737) Brück || 1988 DZ4|| 25 februari 1988 || R. H. McNaught
|-
| (10738) Marcoaldo || 1988 FW2|| 17 maart 1988 || W. Ferreri
|-
| (10739) Lowman || 1988 JB1|| 12 mei 1988 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (10740) Fallersleben || 1988 RX2|| 8 september 1988 || F. Börngen
|-
| (10741) Valeriocarruba || 1988 SF3|| 16 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (10742) - || 1988 VK2|| 7 november 1988 || T. Hioki, N. Kawasato
|-
| (10743) - || 1988 VS2|| 12 november 1988 || E. F. Helin
|-
| (10744) Tsuruta || 1988 XO || 5 december 1988 || T. Kojima
|-
| (10745) Arnstadt || 1989 AK6|| 11 januari 1989 || F. Börngen
|-
| (10746) Mühlhausen || 1989 CE6|| 10 februari 1989 || F. Börngen
|-
| (10747) Köthen || 1989 CW7|| 1 februari 1989 || F. Börngen
|-
| (10748) - || 1989 CE8|| 8 februari 1989 || H. Debehogne
|-
| (10749) Musäus || 1989 GH8|| 6 april 1989 || F. Börngen
|-
| (10750) - || 1989 PT || 9 augustus 1989 || E. F. Helin
|-
| (10751) - || 1989 UV1|| 29 oktober 1989 || Y. Oshima
|-
| (10752) - || 1989 WJ1|| 25 november 1989 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (10753) van der Velde || 1989 WU4|| 28 november 1989 || F. Börngen
|-
| (10754) - || 1990 QV5|| 29 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (10755) - || 1990 RO6|| 10 september 1990 || H. Debehogne
|-
| (10756) - || 1990 SJ2|| 17 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (10757) - || 1990 SF3|| 18 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (10758) Aldoushuxley || 1990 SM7|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (10759) - || 1990 SX16|| 17 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (10760) Ozeki || 1990 TJ3|| 15 oktober 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (10761) Lyubimets || 1990 TB4|| 12 oktober 1990 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| (10762) von Laue || 1990 TC4|| 12 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (10763) Hlawka || 1990 TH13|| 12 oktober 1990 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| (10764) Rübezahl || 1990 TK13|| 12 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (10765) - || 1990 UZ || 20 oktober 1990 || A. Sugie
|-
| (10766) - || 1990 UB1|| 20 oktober 1990 || A. Sugie
|-
| (10767) Toyomasu || 1990 UF1|| 22 oktober 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (10768) Sarutahiko || 1990 UZ1|| 21 oktober 1990 || T. Urata
|-
| (10769) Minas Gerais || 1990 UJ5|| 16 oktober 1990 || E. W. Elst
|-
| (10770) Belo Horizonte || 1990 VU5|| 15 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (10771) Ouro Prêto || 1990 VK6|| 15 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (10772) - || 1990 YM || 23 december 1990 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (10773) Jamespaton || 1991 AK2|| 7 januari 1991 || R. H. McNaught
|-
| (10774) Eisenach || 1991 AS2|| 15 januari 1991 || F. Börngen
|-
| (10775) Leipzig || 1991 AV2|| 15 januari 1991 || F. Börngen
|-
| (10776) Musashitomiyo || 1991 CP1|| 12 februari 1991 || M. Arai, H. Mori
|-
| (10777) - || 1991 EB5|| 13 maart 1991 || H. Debehogne
|-
| (10778) Marcks || 1991 GN10|| 9 april 1991 || F. Börngen
|-
| (10779) - || 1991 LW || 14 juni 1991 || E. F. Helin
|-
| (10780) Apollinaire || 1991 PB2|| 2 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (10781) Ritter || 1991 PV31|| 6 augustus 1991 || F. Börngen
|-
| (10782) Hittmair || 1991 RH4|| 12 september 1991 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| (10783) - || 1991 RB9|| 11 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (10784) Noailles || 1991 RQ11|| 4 september 1991 || E. W. Elst
|-
| (10785) Dejaiffe || 1991 RD12|| 4 september 1991 || E. W. Elst
|-
| (10786) Robertmayer || 1991 TC3|| 7 oktober 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (10787) Ottoburkard || 1991 TL3|| 4 oktober 1991 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| (10788) - || 1991 UC || 18 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (10789) Mikeread || 1991 VL10|| 5 november 1991 || Spacewatch
|-
| (10790) - || 1991 XS || 5 december 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (10791) Uson || 1992 CS || 8 februari 1992 || T. Seki
|-
| (10792) Ecuador || 1992 CQ2|| 2 februari 1992 || E. W. Elst
|-
| (10793) Quito || 1992 CU2|| 2 februari 1992 || E. W. Elst
|-
| (10794) Vänge || 1992 DW5|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (10795) Babben || 1992 EB5|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (10796) Sollerman || 1992 EB8|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (10797) Guatemala || 1992 GO4|| 4 april 1992 || E. W. Elst
|-
| (10798) - || 1992 LK || 3 juni 1992 || G. J. Leonard
|-
| (10799) Yucatán || 1992 OY2|| 26 juli 1992 || E. W. Elst
|-
| (10800) - || 1992 OM8|| 22 juli 1992 || H. Debehogne, Á. López-G.|}

Planetoïdenlijsten